Conchita – imię żeńskie
 Conchita – opera Riccardo Zandonaia;
 Conchita – album muzyczny Conchity Wurst;
 Conchita – główna postać kobieca w filmie Mroczny przedmiot pożądania Luisa Buñuela;